id. Entz Géza (1842–1919) biológus, zoológus, az MTA tagja
 ifj. Entz Géza (1875–1943) zoológus, az MTA tagja
 Entz Géza (1913–1993) művészettörténész 
 Entz Géza (1949) művészettörténész